Pujols est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Pujols (Gironde), commune française du département de la Gironde
 Pujols (Lot-et-Garonne),  commune française du département de Lot-et-Garonne

Patronyme
 Albert Pujols, joueur de baseball
 Luis Pujols, joueur et instructeur de baseball

Voir aussi
 Pujols-sur-Ciron, commune française de Gironde
 Les Pujols, commune française de l'Ariège
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme